Зино́в'євська окру́га (до 1924 року — Єлисаветгра́дська) — адміністративно-територіальна одиниця Української СРР в 1923–1930 роках. Утворена 1923 року у складі Одеської губернії. Окружний центр — місто Зинов'євськ (нині Кропивницький). Налічувала 13 районів. Протягом 1924–1930 років змінювалися межі округи. Ліквідована 2 вересня 1930 року.

На півночі округа межувала з Черкаською округою, на північному сході з Кременчуцькою, на південному сході з Криворізькою, на півдні з Миколаївською та з Первомайською на заході.

Склад округи

Населення 
Згідно з Всесоюзним переписом населення 1926 року в окрузі проживало 769 999 осіб (48,12% чоловіків і 51,88% жінок). З них 124 750 були міськими, а 645 249 сільськими жителями.

За національним складом 82,8% населення були українці, 8,9% росіяни, 4,3% євреї, 3% молдовани, інші національності загалом 1%.

Національний склад 
Населення районів та міст Зинов'євської округи за переписом 1926 р.

Мовний склад 
Рідна мова населення Зинов'євської округи за переписом 1926 року

Керівники округи

Відповідальні секретарі окружного комітету КП(б)У 
 Бурумов Андрій Миколайович (.03.1923—.10.1923),
 Амосов П. Ф. (.10.1923—.10.1925),
 Жуковський Йосип Гаврилович (.10.1925—.04.1926),
 Соболь Наум Лазарович (.04.1926—.10.1928),
 Снєгов Олексій Володимирович (.10.1928—14.09.1930).

Голови окружного виконавчого комітету 
 Мар'янов Андрій Самсонович (.03.1923—1923),
 Радченко Григорій Павлович (1923—.05.1924),
 Іванов М. К. (26.05.1924—4.09.1924),
 Радченко Григорій Павлович (4.09.1924—.05.1925),
 Мануйленко Олександр Іларіонович (.05.1925—.03.1927),
 Горбань Михайло Карпович (.03.1927—.02.1928),
 Бега Федот Федотович (1928—.12.1928),
 Козіс Микола Леонтійович (.12.1928—.08.1929),
 Голубятніков Михайло Данилович (.08.1929—2.08.1930),
 Іодко Михайло Миколайович, в. о. (2.08.1930—14.09.1930).

Примітки

Посилання 
 Демоскоп.

Джерела 
 Верменич Я. В. Зінов'євська округа //  
 Зиновьевский округ (1924–1930) // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991.  
 Матеріали до опису округ УСРР. Статистичні характеристики. Зінов'євська округа. — , 1926.
 

Округи УСРР
Історія Кропивницького
Радянська доба Кіровоградської області
Радянська доба Миколаївської області